John Boyd puede referirse a:

 John Boyd Orr (1880-1971), biólogo y político escocés que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1949.
 John Boyd Dunlop (1840-1921), veterinario escocés que reinventó el neumático con cámara.
 John Boyd (1919-2013), escritor de ciencia ficción estadounidense.